

Personen 
 Herman Heijermans, een Nederlandse toneelschrijver
 Herman Louis Heijermans, een Nederlandse arts
 Hermine Heijermans, een Nederlandse toneelactrice
 Hubertine Heijermans, een Nederlandse schilderes en grafica
 Ida Heijermans, een Nederlandse onderwijzeres, pedagoge en schrijfster
 Louis Heijermans, een Nederlandse sociaal geneeskundige
 Marie Heijermans, een Nederlandse beeldend kunstenaar

Kunstwerken 

 Buste van Herman Heijermans